Een handzetter
 machinezetter
 Letterzetter (insect), een schorskever